Энджела Чалмерс (; ) — канадская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года в беге на 3000 метров, трехкратная чемпионка Игр Содружества.

Карьера 
Окончив среднюю школу в Виктории, она продолжила обучение по спортивной стипендии в Университете Северной Аризоны, где становилась победителем чемпионата NCAA. На свои первые международных соревнования, Чалмерс попала в 1985 году, приняв участие в Универсиаде 1985 года в Кобе, где заняла третье место в беге на 3000 метров. За этим успехом, последовало второе место на Панамериканских играх 1987 года, а на своих первых Олимпийских играх в 1988 году финишировала 14-й в финальном забеге на 3000 метров. На Играх, она также бежала дистанцию 1500 метров, но не смогла пройти в финал, показав в полуфинале 17 результат.

В 1990 году, дважды стала чемпионкой Игр Содружества в Окленде, выиграв забеги на 1500 и 3000 метров. На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне стала бронзовым призёром в беге на 3000 метров, уступив Елене Романовой и Татьяне Доровских. Спустя два года, на Играх Содружества 1994 года, проходивших в Виктории, защитила титул чемпионки в беге на 3000 метров, установив рекорд Игр. Она остается единственной женщиной в истории Игр Содружества, которая успешно защитила чемпионский титул в дистанции 3000 метров. Уже 3 сентября 1994 года она выиграла финал Гран-при IAAF в беге на 1500 метров, показав лучшее для себя время — 4:01,61.

В 2001 году была введена в Зал славы спорта Манитобы, а вскоре в Зал славы спорта Британской Колумбии. В 1995 году стала лауреатом Национальной премии за достижения в области аборигенов (Indspire Awards) в спортивной категории. Как представитель сиу, Чалмерс на протяжении всей спортивной карьеры выступала за расширения прав и возможностей аборигенов.

В 1996 году, незадолго до Олимпийских игр в Атланте, Чалмерс завершила спортивную карьеру из-за травмы голени.

Личная жизнь 
В настоящее время проживает в Австралии. Замужем за австралийским бегуном Саймоном Дойлем, есть двое детей.

Достижения

Примечания 

Бегуны на средние дистанции Канады
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике